Alliance de gauche peut désigner :
 Alliance de gauche, un parti politique finlandais ;
 Alliance de gauche, un parti  politique suisse.